Velen – città tedesca
Veleň – comune ceco
Velen – personaggio dell'universo di Warcraft
Oldřich Velen – attore ceco